Бернотас — литовская фамилия.

Известные носители:
 Бернотас, Артур (род. 1995) — латвийский шахматист,
 Бернотас, Эрик (род. 1971) — американский скелетонист.

См. также 
 Бярнотас, Альбинас (1934—2012) — литовский поэт и переводчик